Mengersreuth ist der Ortsname von

 Mengersreuth (Pullenreuth), Ortsteil der Gemeinde Pullenreuth, Landkreis Tirschenreuth, Bayern
 Mengersreuth (Weidenberg), Ortsteil des Marktes Weidenberg, Landkreis Bayreuth, Bayern

Siehe auch:
 Mengersreuth (Adelsgeschlecht)
 Mengersgereuth